Andrzej Baran – polski fizyk
 Andrzej Baran (ur. 1949) – polski generał
 Andrzej Baran (ur. 1949, zm. 2017) – polski piłkarz
 Andrzej Baran (ur. 1967) – polski lekkoatleta, długodystansowiec